Штурм:

 Штурм — способ овладения крепостями, крупными городами или сильно укреплёнными районами.
 Штурм — посёлок в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Штурм — семейство советских/российских противотанковых ракетных комплексов («Штурм-С» — наземного и «Штурм-В» — воздушного базирования).
 «Штурм» — австрийский футбольный клуб из Граца.
 «Штурм» — бывший российский женский футбольный клуб из Петрозаводска.
 Штурм — воинское подразделение в национал-социалистической Германии, примерно соответствующее роте.
 Штурм — спецподразделение Управления ФСИН России по Ярославской области.
 Der Sturm — немецкий литературный журнал, издававшийся в 1910—1932 годах.

В культуре 
 «Штурм» () — боевик Жюльена Леклерка (Франция, 2010).
 «Штурм» — кинофильм о взятии Рейхстага продюсера Василия Соловьёва (Россия, 2020).
 «Штурм» — драма Адильхана Ержанова (Казахстан, 2022).

Фамилия 
Известные носители:
 Штурм (род. ок. 720) — первый настоятель Фульдского аббатства.
 Штурм, Август (1816—1896) — немецкий поэт и юрист, сын Юлия Штурма.
 Штурм, Генрих (1920—1944) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Штурм, Жак Шарль Франсуа (1803—1855) — французский математик.
 Штурм, Жакоб (1489—1553) — эльзасский дипломат и политический деятель эпохи Реформации.
 Штурм, Иоганн Христоф (1635—1703) — немецкий математик, астроном и физик.
 Штурм, Иоганнес (1507—1589) — прусский гуманист и педагог.
 Штурм, Лейси (род. 1981) — вокалистка и бас-гитаристка группы Flyleaf.
 Штурм, Маргарет (более известна под фамилией Миллар; 1915—1994) — канадская писательница, автор многочисленных триллеров.
 Штурм, Марко (род. 1978) — игрок НХЛ, центральный нападающий.
 Штурм, Наталья Юрьевна (род. 1966) — российская певица.
 Штурм, Рене (René Stourm; 1837—1917) — французский экономист.
 Штурм, Феликс (род. 1979) — немецкий боксёр-профессионал.
 Штурм, Фридрих Отто Рудольф (1841—?) — немецкий математик.
 Штурм, Эдуард (1830—?) — австрийский политик и юрист.
 Штурм, Юлий (1816—1896) — немецкий поэт и пастор, отец Августа Штурма.
 Штурм, Якоб (1771—1848) — немецкий энтомолог, ботаник и гравёр.

Примечания